Мети́с:

 Метис — потомок от межрасового брака

Ме́тис:

 Метида (мифология)
 Метида (спутник)
 9 Метида — астероид в Солнечной системе.
Метис - понятие в экономике, обозначающее совокупность сложившихся экономических практик 

 Метис (ПТРК) — противотанковый ракетный комплекс российского производства

См. также 
 Metis's — казахская музыкальная группа